Калын — фамилия.

Известные носители 
 Калын, Ибрагим (род. 1971) — турецкий государственный деятель.
 Калын, Роман Игоревич (род. 1968) — украинский певец.